Прость — топоним в России.

Населённые пункты 
 Прость — село в Подосиновском районе Кировской области.
 Прость — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.

Реки 
 Прость — река в Нижегородской области, приток Ветлуги
 Прость — небольшая река близ Великого Новгорода, левый приток Волхова.
 Прость — река в Ярославской области

См. также 
 Селище на реке Прость